Electronic Entertainment Expo 2015 (сокр. E3 2015) — 21-я международная выставка компьютерных игр Electronic Entertainment Expo (E3). E3 является ежегодной торговой выставкой в индустрии компьютерных игр, которая проводится организацией Entertainment Software Association (ESA). Е3 2015 прошла с 16 по  включительно в Los Angeles Convention Center.

Пресс-конференции

Bethesda
Bethesda впервые провела свою собственную пресс-конференцию в рамках E3 14 июня в 19:00 (PDT)., на которой рассказала больше информации о будущих играх — новый DOOM, Dishonored 2, Battlecry, Fallout 4. Последняя была самой ожидаемой, геймдиректор этой и предыдущей части Fallout Тодд Говард показал получасовое демо игры, показывающее её начало и основной процесс.

Microsoft
Microsoft провела пресс-конференцию 15 июня в 9:30 (PDT).

Electronic Arts
Electronic Arts провела пресс-конференцию 15 июня в 13:00 (PDT). Конференция длилась один час.

Ubisoft
Ubisoft провела пресс-конференцию 15 июня в 14:45 (PDT).

Sony
Sony провела пресс-конференцию 15 июня в 18:00 (PDT).

Nintendo
Nintendo третий год подряд не стала проводить пресс-конференцию, а сделала ставку на онлайн-трансляцию, которая состоялась 16 июня в 9:00 (PDT).

Square Enix
Square Enix провела пресс-конференцию 16 июня в 10:00 (PDT).

PC Gaming Show
Специализированная конференция, посвященная играм для PC состоялась 16 июня в 17:00 (PDT) при поддержке игрового журнала PC Gamer и AMD. На ней выступили такие компании, как Blizzard Entertainment, Bohemia Interactive, Paradox Interactive, Obsidian Entertainment, а также Tripwire Interactive, Square Enix, Cloud Imperium Games и Devolver Digital. Ведущим конференции был Шон Плотт.

Список известных компаний
Список основных участников, которые представят свои новинки на E3 2015.

Список игр

Примечания 

Electronic Entertainment Expo
Июнь 2015 года
2015 год в Калифорнии